Фрегаты типа «Кёльн» F120 — были разработаны в конце 1950-х годов немецкой судостроительной компанией: Blohm + Voss,  для борьбы с кораблями сопровождения и подводными лодками противника. Фрегаты типа «Кёльн» F120 были первыми основными военными кораблями Военно-морского флота ФРГ  после Второй мировой войны. Первый корабль «Köln» был спущен на воду в 1958 году и вошел в состав Военно-морского флота Германии в 1961 году. Дополнительные две единицы «Emden» и «Augsburg» построили позже. Всего было построено шесть кораблей этого типа.  В 1980 годах эти фрегаты были заменены, новыми Фрегатами типа «Бремен» F122. Четыре корабля были проданы в Турцию.

Список фрегатов

Галерея

Источники 
 The Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World 2005—2006

Ссылки 
http://www.fregatte-emden.de/dieschiffe/emdeniv/index.html

Кёльн
Кёльн